Piet de Jong puede referirse a:

 Piet de Jong (1915-2016), político neerlandés.
 Piet de Jong (1930-2014), futbolista neerlandés.
 Piet de Jong (1938), botánico, dendrólogo y profesor neerlandés.